Ню́я () — топоним в Якутии (Россия):
 Нюя — река, левый приток Лены;
 Нюя — село в Ленском районе.

См. также 
 Нюя Северная — село в Ленском районе.